

Astronomia
 Cratere Katherine – cratere di Titania

Geografia
 Katherine – città del Territorio del Nord (Australia)
 Katherine – località dell'Arizona (Stati Uniti d'America)

Letteratura
 Katherine – romanzo di Anya Seton del 1956
 Katherine – romanzo di Anchee Min del 1995

Onomastica
 Katherine – forma inglese del nome proprio di persona Caterina

Televisione
 Katherine - Storia di una terrorista (Katherine) – film per la televisione del 1975 diretto da Jeremy Kagan